Blankenwalde ist ein Familien- und ein Ortsname:

Familienname: 

Hermanus von Blankenwalde (um 1300), Dresdner Ratsherr und Bürgermeister

Ortsname: 

Blankenwalde, bis 1938 Bajohrenwalde, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Bajorski Gaj, Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen